Boga, plantes del gènere Typha 
 Boga, peixos del gènere Boops
Boga comuna (Boops boops)	
Boga estriada (Boops lineatus) 
 Boga, antic principat d'Indonèsia